Пре́нтис (, ) — английская фамилия. Известные носители:

  (1792—1857) — британский издатель и общественный деятель, редактор газет Manchester Gazette (1824—1828) и Manchester Times (1828—1847).
  (род. 1969) — легкоатлетка, рекордсменка Сент-Китса и Невиса в эстафете 4×400 м (с 1996).
 Прентис, Брэнди (род. 1986) — канадская ракетболистка, бронзовая медалистка Чемпионата мира в парах (2010).
  (1953—2019) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Харт оф Мидлотиан» (1976).
  (ур. Корр; род. 1952) — британский политик, член Палаты общин (1992—2010), супруга Гордона Прентиса.
 Прентис, Виктория (род. 1971) — британский политик, член Палаты общин (с 2015).
  (род. 1951) — британский политик, член Палаты общин (1992—2010), супруг Бриджет Прентис.
  (1898—1962) — британский регбист и спортивный функционер, финалист Чемпионата графств в составе команды Лестершира (1925, 1927).
  (род. 1948) — британский общественный деятель, генеральный секретарь профсоюза Unison (с 2001).
  (род. 1950) — британский саночник, участник зимних Олимпийских игр (1980).
  (род. 1968) — американский гребец, чемпион мира по слалому на одиночном каноэ в командном разряде (1989, 1991).
  (ур. Ригетти; род. 1953) — австралийский политик, член Палаты представителей (2010—2019).
  (род. 1949) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Саут-Мельбурн».
 Прентис, Джим (1956—2016) — канадский адвокат и политик, премьер провинции Альберта (2014—2015).
  (1885—1915) — британский гольфист, победитель Открытого чемпионата Южной Африки (1913).
 Прентис, Джимми — канадский пловец, серебряный медалист Игр Британской империи в эстафете 3×110 ярдов комплексным плаванием (1938).
  (род. 1933) — американская гольфистка, чемпионка турнира ANA Inspiration (1974), обладательница 2-го места Открытого чемпионата США (1962) и Открытого западного чемпионата (1966).
  (1754—1809) — американский юрист и политик, председатель Палаты делегатов Виргинии (1786—1788).
  (1847—1925) — британский предприниматель и политик, председатель Шанхайского муниципального совета (1901—1902).
 Прентис, Джон (1898—1966) — шотландский футболист.
  (1920—1999) — американский карикатурист, лауреат премий Национального общества карикатурист за газетный комик-стрип (1966, 1967, 1986).
  (1926—2006) — шотландский футболист и футбольный тренер, обладатель Кубка Шотландии в составе клубов «Рейнджерс» (1953) и «Фалкирк» (1957), тренер сборной Шотландии (1966).
 Прентис, Джон — британский яхтсмен, серебряный медалист Чемпионата мира в 6-метровом классе (2007).
 Прентис, Джордан (род. 1973) — канадский актёр-карлик.
  (1802—1870) — американский издатель и политик, основатель и редактор газеты Louisville Journal.
  (1932—2019) — канадский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клуба «Детройт Ред Уингз» (1966), брат Эрика Прентиса.
 Прентис, Дэвид — австралийский спортивный функционер, президент клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн» (1950—1953).
 Прентис, Кит — шотландский кёрлингист и тренер.
  (1891—1948) — австралийский регбист, игрок национальной сборной по регбилиг, брат Уорда Прентиса.
  (род. 1952) — британский эколог, член Королевского общества (с 2018).
  (род. 1953) — британский саночник, участник зимних Олимпийских игр (1984).
  (род. 1954) — британский дипломат, посол Великобритании в Иордании (2002—2006), Ираке (2007—2009) и Италии (2011—2016).
  (1851—1935) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Художественного музей округа Лос-Анджелес и бостонского Музея изящных искусств.
  (род. 1983) — австралийский футболист и тренер, игрок Чемпионата Австралии в составе клубов «Перт Глои» и «Сидней».
 Прентис, Мэттью (род. ок. 1981) — новозеландский теннисист, участник Кубка Дэвиса.
  (1923—2001) — британский политик, член Палаты общин (1957—1987), министр развития заморских территорий (1967—1969), образования и науки (1974—1975).
  (род. 1947) — южноафриканский регбист, игрок национальной сборной.
  (1855—1931) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Виргиния (1926—1931).
  (1917—1987) — австралийский бегун, чемпион Австралии в марафоне (1949, 1952).
 Прентис, Роберт (род. ок. 1953) — британский гребец и паромщик, победитель Королевской регаты Хенли в распашных двойках (1976).
  (род. 1946) — канадский медицинский статистик, лауреат Президентской премии Комитета президентов статистических обществ (1986).
  (1850—1924) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Коннектикут (1913—1920).
  (род. 1958) — новозеландская кантри-музыкантка, лауреат Новозеландской музыкальной премии лучшему сольному исполнителю (1981, 1983).
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс» и «Миннесота Вайкингс».
  (1919—2004) — австралийский и папуа-новогвинейский юрист, председатель Верховного суда Папуа — Новой Гвинеи (1978—1980).
 Прентис, Уильям — британский игрок в боулз, чемпион Англии (1937).
  (1886—1969) — австралийский регбист, игрок национальной сборной, брат Кларри Прентиса.
 Прентис, Фрейя (род. 1990) — британский пятиборец, серебряная медалистка Чемпионата мира в командном разряде (2009, 2010, 2014)
  (1884—1959) — американский предприниматель, президент Национальной ассоциации промышленников (1940).
  (род. 1952) — британский диетолог, директор Института питания человека Совета по медицинским исследованиям Великобритании (с 1988).
  (1926—2002) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейно лиги в составе клуба «Торонто Мейпл Лифс», брат Дина Прентиса.

  (род. 1996) — британский крикетчик, полуфиналист турнира t20 Blast в составе команды графства Дербишир (2019).